Papuc, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Ion Papuc (n. 1943), scriitor și filosof român
 Constantin Aurel Papuc (n. 1951), deputat român
 Gheorghe Papuc (n. 1954), general de poliție și și ministru moldovean